De volgende plaatsen in de Verenigde staten:
Dixon (Californië)
Dixon (Illinois)
Dixon (Iowa)
Dixon (Kentucky)
Dixon (Missouri)
Dixon (Montana)
Dixon (Nebraska)
Dixon (Wyoming)

De volgende personen:
 Dixon (dj), artiestennaam van de Duitse dj Steffen Berkhahn
 Alesha Dixon, een Engelse zangeres
 Chicka Dixon (1928-2010), een Australisch aborigines-activiste
 David Dixon (1977), een Engelse golfspeler
 Dean Dixon (1915-1976), een Amerikaanse dirigent
 Diamond Dixon (1992), een Amerikaanse atlete
 Jeremiah Dixon, (1733-1779), een Engelse landmeter en astronoom
 Lee Dixon (1964), een Engelse voetballer
 Leroy Dixon (1983), een Amerikaanse hardloper
 Norman F. Dixon 1922, een Britse emeritus hoogleraar psychologie
 Richard Dixon Oldham (1858-1936), een Engelse geoloog en seismoloog
 Richard Watson Dixon (1833-1900), een Engelse dichter en geestelijke
 Scott Dixon (1980), een Nieuw-Zeelandse autocoureur
 Verti Dixon (1925-1969), een Nederlandse omroepster
 Vonette Dixon (1975), een Jamaicaanse atlete
 Willie Dixon (1915-1992), een Amerikaanse bluescomponist en -musicus